Marcos Díaz puede referirse a:

 Marcos Díaz, un nadador dominicano.
 Marcos Díaz, un futbolista argentino.
 Marcos Díaz, un político venezolano.
 Marcos Díaz, un cantautor colombiano.